

Educação 
Educação a distância – modalidade de ensino não presencial
Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo – escola de formação profissional de atores da Universidade de São Paulo

Tecnologia 
Encoded Archival Description – norma de codificação de informação descritiva arquivística

Outros 
Escolha do artigo em destaque – avaliação comunitária para elencar artigos destacados na Wikipédia.

Desambiguações de siglas